Джимбинов — калмыцкая фамилия.

Известные носители:

 Джимбинов, Бембя Окунович (1914—1986) — советский калмыцкий писатель, народный поэт Калмыкии.
 Джимбинов, Станислав Бемович (1938—2016) — российский литературовед, профессор кафедры зарубежной литературы Литинститута.